Шексни́нский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) на юге Вологодской области Российской Федерации.

Административный центр — посёлок городского типа Шексна.

География 
Район граничит с Вологодским районом на востоке, с Череповецким районом на западе, с Кирилловским районом на севере.

Территория 2,53 тыс. км² (1,7 % территории области, 24-е место среди районов). 

Основные реки — Шексна, Угла.

История 
Район образован 12 января 1965 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР.

Население 

 Урбанизация
Городское население (в рабочем посёлке Шексна) составляет  % населения района.

Территориальное устройство 

Административно-территориальные единицы
Шекснинский район в рамках административно-территориального устройства, включает 17 административно-территориальных единиц: 1 посёлок городского типа (Шексна) и 16 сельсоветов:

 Муниципальные образования
Шекснинский муниципальный район в рамках организации местного самоуправления включает 9 муниципальных образований нижнего уровня, в том числе 1 городское и 8 сельских поселений.

Первоначально к 1 января 2006 года в составе муниципального района были созданы 2 городских и 15 сельских поселений. В апреле 2009 года были упразднены сельские поселения Еремеевское и Чаромское (включены в сельское поселение Сиземское с административным центром в селе Чаромское). В июне 2015 года были упразднены сельские поселения: Камешниковское и Раменское (включены в Ершовское); Домшинское, Любомировское и Фоминское (включены в сельское поселение Угольское с административным центром в деревне Покровское). В 2019 году было упразднено сельское поселение Юроченское (включено в Никольское). 1 января 2020 года городское поселение Чёбсарское было преобразовано в сельское поселение.

Населённые пункты 
В Шекснинском районе 375 населённых пунктов, в том числе 1 городской (рабочий посёлок) и 374 сельских.

Чёбсара из посёлка городского типа (рабочего посёлка) в сельский населённый пункт (посёлок) преобразована к 1 января 2011 года.

Упразднённые населённые пункты
В июле 2020 года упразднена деревня Фомушино.

Символика 
Флаг

Герб
Зелёный щит символизирует природные ресурсы района, основную территорию которого занимают леса. Они имеют не только природно-экологическое, но и про-мышленное значение. Лазоревый столб символизирует водные ресурсы, как природные, так и созданные искусственным путём (Волго-Балтийский канал, Шекснинское водохранилище), играющие важную роль в жизнедеятельности района (Шекснинская ГЭС). Серебряная ладья, входящая в зелёный створ шлюза, символизирует историческое значение и развитие водного пути, ставшего большой транспортной магистралью, которая имеет большое значение для экономики района. Две серебряные волны символизируют слияние рек Шексны и Углы, где стояло село Никольское — место, откуда начала расти и развиваться Шексна. Герб Вологодской области, помещённый в вольной части, указывает на территориальную принадлежность Шекснинского муниципального района.

Транспорт 
Связь с областным центром осуществляется по автодороге федерального значения .

На территории района находятся железнодорожные станции Шексна, Чебсара, Шеломово.

Образование 
 Средние школы — 8
 Устье-Угольская средняя общеобразовательная школа
 Средняя общеобразовательная школа № 1 имени адмирала А. М. Калинина
 Нифантовская средняя общеобразовательная школа
 Чуровская средняя общеобразовательная школа
 Чаромская средняя общеобразовательная школа
 Чёбсарская средняя общеобразовательная школа
 Любомировская средняя общеобразовательная школа

 Основные школы — 5
 Ершовская основная общеобразовательная школа
 Чернеевская основная общеобразовательная школа
 Больше-Сиземская основная общеобразовательная школа
 Ларионовская основная общеобразовательная школа
 Камешниковская основная общеобразовательная школа

 Начальные школы — детские сады — 2
 Слизовская начальная школа — детский сад
 Больше-Ивановская начальная школа — детский сад

 Интернатные учреждения — 2
 Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида
 Барбачевский детский дом

 Детские сады — 15
 Детский сад комбинированного вида «Жар-птица» (п. Шексна-2)
 Детский сад комбинированного вида «Светлячок» (п. Шексна-2)
 Детский сад «Сказка» (п. Шексна-2)
 Барбачевский детский сад (п. Шексна-2, Барбач)
 Детский сад «Зоренька» (п. Шексна, центр)
 Детский сад «Аленушка» (п. Шексна, центр)
 Детский сад «Гусельки» (п. Шексна, центр)
 Детский сад «Тополёк» (п. Шексна-1)
 Детский сад комбинированного вида «Кораблик» (дер. Нифантово)
 Детский сад «Колосок» (дер. Пача)
 Детский сад «Василёк» (дер. Костинское)
 Детский сад «Черёмушка» (с. Чуровское)
 Подгорновский детский сад (п. Подгорный)
 Чаромский детский сад (с. Чаромское)
 Чёбсарский детский сад (п. Чёбсара)

 Учреждения дополнительного образования — 2
 Шекснинский дом детского творчества (п. Шексна, центр)
 филиалы в п. Шексна северная, п. Чёбсара
 Детско-юношеская спортивная школа (п. Шексна, центр)

Примечания

Ссылки 
 Районная администрация
 Сведения на сайте областной администрации
 Газета Шекснинского района «Звезда»